Staryj Chutir (ukrainisch ; russische Entsprechung Staryj Chutor/Старый Хутор) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Staryj Chutir (Hlobyne), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne
 Staryj Chutir (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja